Surie bzw. SuRie bezeichnet:

Geografische Objekte
 Madonna delle Surie, Ortsteil von Clavesana, Provinz Cuneo in Italien 

Namensträger 
 Jacoba Surie (1879–1970), niederländische Porträtmalerin, Grafikerin und Lithografin
 SuRie, britische Sängerin und Teilnehmerin am ESC 2018